Омутский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Омутское.

Законом Алтайского края от 4 июля 2017 года № 49-ЗС Кипринский и Омутский сельсоветы были преобразованы, путём их объединения, в Кипринский сельсовет с административным центром в селе Киприно.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 501 человек, в том числе 251 мужчина и 250 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 472 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 2 населённых пункта:
 село Новосёловка,
 село Омутское.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Шелаболихинского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году